Сиена може да се отнася за:

 Сиена — град в Средна Италия;
 Сиена — провинция в Италия;
 Сиена — италиански футболен отбор;
 Сиена – тип цвят охра;

Вижте също 
 Фиат Сиена — модел автомобили Фиат.